Лучайка — название населённых пунктов и рек:

Белоруссия 
 Лучайка — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Лучайка — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Лучайка — река в Поставском районе Витебской области.